Николай Генералов:
 Генералов, Николай Алексеевич (1933—2006) — советский физик, механик, член-корреспондент РАН. 
 Генералов, Николай Иванович (1905—?) — советский дипломат.